Cholnoky Imre (1820–1901) ügyvéd, jogi szakíró
 Cholnoky Imre (1851–1915) ügyvéd, közjegyző